Аббат может значить:
 Аббат — настоятель мужского католического монастыря.
 Аббатиса — настоятельница женского католического монастыря.
 «Аббат» — роман В. Скотта.
 Аббат — французский писатель XIX века, автор антиклерикальных романов: настоящее имя писателя точно не установлено.
 Аббат — вокалист и гитарист норвежской блэк-металлической группы Immortal.
 L109 «Аббат» — британская самоходная артиллерийская установка 1960-х годов

 «Аббат Жюль» — роман французского писателя Октава Мирбо.
 Аббат Пьер (1912−2007) — французский католический священник, основавший международную благотворительную организацию «Эммаус».
 Аббат Фариа — португальский католический монах родом из Гоа. Прототип одноимённого персонажа романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

См. также 
 Аббатство
 Аббот